World Wrestling Association, fédération de catch mexicaine.
World Wrestling Association (Indianapolis), fédération de catch américaine.
World Wrestling Association (Los Angeles), fédération de catch américaine.
World Wrestling All-Stars, fédération de catch américaine.
Aérodrome de Wasilla, selon le code AITA des aéroports internationaux.

Code IATA des aéroports

Sigle de 3 caractères